Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby Union Mężczyzn 2002 – trzecie mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby union o zasięgu kontynentalnym organizowane przez FIRA–AER mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Zostały rozegrane w dniach 27 kwietnia – 3 listopada 2002 roku w formie pięciu turniejów – czterech eliminacyjnych oraz finałowego rozegranego w Czechach.

Informacje ogólne 
Zaplanowano rozegranie czterech turniejów eliminacyjnych na przełomie kwietnia i maja 2002 roku – w Luksemburgu, Szwajcarii, Jugosławii i Łotwie – których zwycięzcy awansowali do turnieju finałowego. Triumfator turnieju finałowego rozegranego na początku listopada 2002 roku w Říčanach uzyskał awans na Mistrzostwa Świata U-19 w Rugby Union Mężczyzn 2003.

W turniejach eliminacyjnych triumfowali reprezentanci Belgii, Czech,  Mołdawii i Łotwy, spośród nich najlepsi okazali się Belgowie.

Turnieje eliminacyjne

Luksemburg 
W czterozespołowym turnieju triumfowała reprezentacja Belgii.

Szwajcaria 
W czterozespołowym turnieju triumfowała reprezentacja Czech.

Jugosławia 
W czterozespołowym turnieju triumfowała reprezentacja Mołdawii.

Łotwa 
W jedynym rozegranym spotkaniu zwyciężyła drużyna gospodarzy.

Turniej finałowy 
W czterozespołowym turnieju triumfowała reprezentacja Polski.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

Mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn
2002 w rugby union
2002 w Europie